Tao ima više značenja.

 Tao, пут
 Troleandomicin,
 TAO (softver)